Francisca Jorge (* 21. April 2000 in Guimarães) ist eine portugiesische Tennisspielerin und die ältere Schwester von Matilde Jorge, die ebenfalls professionelle Tennisspielerin ist.

Karriere 
Jorge begann im Alter von acht Jahren mit dem Tennissport und spielt am liebsten auf Hartplaätzen. Sie spielt hauptsächlich auf der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie drei Turniere im Einzel und sechs im Doppel gewann. Den ersten ITF-Titel außerhalb ihres Heimatlandes gewann sie am 6. Februar 2021 in Manacor, auf der spanischen Insel Mallorca.

Seit 2017 spielt Jorge für die portugiesische Fed-Cup-Mannschaft; ihre Bilanz weist sechs Siege und 14 Niederlagen aus.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Weblinks

Einzelnachweise 

Billie-Jean-King-Cup-Spielerin (Portugal)
Sportler (Guimarães)
Portugiese
Geboren 2000
Frau